Józef Maciejewski – architekt
 Józef Maciejewski – polityk